Giorgio Gemisto Pletone – filosofo greco, diffusore del platonismo in Italia
Gemisto – partigiano e politico italiano